Burutí désigne plusieurs espèces différentes de palmiers : 
Mauritia flexuosa au Brésil et en Colombie ;
Trithrinax brasiliensis au Brésil ;
Trithrinax schizophylla au Brésil.